L’alphabet des langues nationales du Sénégal, ou l’orthographe et la séparation des mots en langues nationales du Sénégal, est une série de décrets publiés par la République du Sénégal, dont les dernier sont publiés le 21 octobre 2005, fixant les alphabets et orthographes de plusieurs langues nationales, dont le balante, le joola, le hassaniyya, le mandinka, le manjaque, le mancagne, le ménik, le noon, l’onyan, le pulaar, le saafi-saafi, le sereer, le sooninke et le wolof.
Précedemment, le 21 mai 1971, un décret fixe les alphabets du joola (diola), du mande (malinke, mandinka), du pulaar (fulfulde), du sereer, du sooninke (sarakole), et du wolof ; et le 20 novembre 1985, un décret fixe l’orthographe et la séparation des mots du wolof.

Alphabets

Balante 

 tension : é ée í íi ó óo ú úu
 gémination
 tons uniquement notés pour différencier bâ et bà

Joola 

 consonnes prénasalisées : mb, nj, mp, ng, nd, nk, nt, nc
 tension : í, é, á, ó, ú, íi, ée, áa, óo, úu
 voyelles longues : ii, ee, aa, oo, uu

Hassaniya

Mancagne 

 consonnes prénasalisées : mb, mp, nd, nf, nj, ns, nş, nt, nŧ, nţ, ng, nk
 voyelles longues : aa, ee, ii, oo, uu
 tension : ú, úu

Mandinka

Manjak 

 consonnes prénasalisées : mb, mp, nk, nj, ng, nt, nd, nc, nţ
 voyelles longues : aa, ee, ii, oo, uu
 tension : á, í, ó, ú, úu

Ménik 

 prénasalisées : mb, nd, nj, ng
 fermeture de voyelle notée avec l’accent aigu : é, ó
 deux voyelles centrales : une forte notée ë et une faible notée è

Noon 

 prénasalisées : mb, nd, nj, ng
 voyelles longues : aa, ee, ëe, ii, oo, uu
 tension notée avec l’accent aigu : é, ée, í, íi, ó, óo, ú, úu

Onyan (bassari) 

 ĥ, ŵ, ŷ pour les consonnes nasalisées
 tension: é, ó

Pulaar

Saafi-saafi

Sérère 

 nasalisation : mb nd nj ng nq

Soninké

Wolof 

 <à> correspond à <aa> devant nasalisation ou gémination
 voyelles plus ouvertes : à é ó
 nasalisation : ã

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Caractères coraniques harmonisés

Liens externes 
 «Decrets en langues nationales », Centre National de Ressources Éducationnelles.

Orthographe
Variante de l'alphabet latin
Politique linguistique au Sénégal
2005 au Sénégal